Harrison County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Harrison County (Indiana)
 Harrison County (Iowa)
 Harrison County (Kentucky)
 Harrison County (Mississippi)
 Harrison County (Missouri)
 Harrison County (Ohio)
 Harrison County (Texas)
 Harrison County (West Virginia)